Bernd Leno, född 4 mars 1992 i Bietigheim-Bissingen, är en tysk fotbollsmålvakt som spelar för den engelska Premier League-klubben Fulham och det tyska landslaget i fotboll.

Klubbkarriär 
Leno började redan som 11-åring spela för VfB Stuttgart, och debuterade 2009, som 17-åring, för Stuttgarts andralag. Hösten 2011 lånades han ut till Bayer 04 Leverkusen, och gjorde den 14 augusti sin Bundesligadebut mot Werner Bremen – och höll nollan. I september samma år blev han den yngste målvakten någonsin som spelade en Champions League-match (mot Chelsea).

I november 2011 fullbordades övergången till Leverkusen, där han sedan dess varit förstemålvakt. Han gjorde sin 300:e tävlingsmatch för klubben i 4–1-segern över Eintracht Frankfurt den 14 april 2018.

I juni 2018 skrev Leno under ett femårskontrakt med brittiska Arsenal.

Den 2 augusti 2022 värvades Leno av Fulham, där han skrev på ett treårskontrakt med en option på ett ytterligare år.

Landslagskarriär
Bernd Leno debuterade för Tysklands seniorlandslag i oktober 2015, i EM-kvalmatcher mot Irland och Georgien, och var sedan med i truppen under EM i fotboll 2016. År 2017 representerade han Tyskland i det årets Confederations Cup.

Till VM i fotboll 2018 blev han dock inte uttagen.

Karriärstatistik

Klubb

Landslag

Anmärkningslista

Källor

Referenser 

Tyska fotbollsmålvakter
Tyska landslagsspelare i fotboll
Spelare i VfB Stuttgart
Fotbollsspelare i Bayer Leverkusen
Spelare i Arsenal FC
Spelare i Fulham FC
Spelare i Fußball-Bundesliga
Spelare i Premier League
Spelare i Europamästerskapet i fotboll för herrar 2016
Spelare i Fifa Confederations Cup 2017
Spelare i Europamästerskapet i fotboll för herrar 2020
Personer från Bietigheim-Bissingen
Födda 1992
Levande personer
Män